Het ATP-toernooi van Amersfoort 2002 (met de officiële naam Energis Open 2002) werd van 15 tot en met 21 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van sportpark de Bokkeduinen in de Nederlandse plaats Amersfoort.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amersfoort
ATP-toernooi van Amersfoort